Strehlke ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Strehlke, deutscher Fußballspieler
 Ernst Strehlke (Ernst Gottfried Wilhelm Strehlke; 1834–1869), deutscher Historiker 

 Karl-Heinz Strehlke (1924–2014), deutscher Lehrer, Schuldirektor, erster Bürgermeister und Ehrenbürger von Garbsen
 Lambert Strehlke (* 1984), deutscher Kameramann, Fotograf und Videodesigner
 Reinhold Strehlke, deutscher Fußballspieler